Авеледа () — топоним:

 Авеледа (Брага) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Авеледа (Браганса) — район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Авеледа (Вила-ду-Конде) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.
 Авеледа (Лозада) — район в Португалии, входит в округ Порту.